AFI’s 100 Years…100 Laughs – lista 100 najlepszych filmowych amerykańskich komedii ogłoszona 14 czerwca 2000 roku.

Lista

Linki zewnętrzne 
 

Listy filmów
Rankingi filmowe